Midtown peut renvoyer à plusieurs sujets :

Quartiers de villes 
 Midtown (Manhattan), à New York.
 Midtown (Miami), à Miami, Floride.
 Midtown (Atlanta), à Atlanta, Géorgie.
 Midtown, station du métro d'Atlanta qui y est située
 Midtown (Houston), à Houston, Texas.
 Midtown (Memphis), à Memphis, Tennessee.
 Midtown (Minneapolis), à Minneapolis, Minnesota.
 Midtown (Toronto), à Toronto, Ontario.
 Midtown (Agoura Hills), à Agoura Hills, Californie.
 Midtown (Detroit), à Detroit, Michigan.
 Midtown (Sacramento), à Sacramento, Californie.

Villes 
 Midtown (Tennessee), une ville du Tennessee.
 Sunol-Midtown (Californie), une ville de Californie.

Divers 
 Midtown, un groupe de punk mélodique de New Brunswick (1996 - 2005, 2014).
 Une série de jeux vidéo connue sous le nom de Midtown Madness :
 Midtown Madness.
 Midtown Madness 2.
 Midtown Madness 3.

Voir aussi 
 Mid-Town, disquaire et label discographique néerlandais.